

Musica 
 Pezzi – album del 2005 di Francesco De Gregori
 Pezzi – album di The Night Skinny del 2017
 Pezzi – singolo di The Night Skinny del 2017
 Pezzi lirici – composizioni per pianoforte scritte da Edvard Grieg

Persone
 Alberto Pezzi (1692-1764) – imprenditore italiano della Repubblica di Venezia
 Andrea Pezzi (1973) – conduttore televisivo e imprenditore italiano
 Carlo Antonio Pezzi (1754-1833) – scrittore italiano
 Domenico Pezzi, detto il Furgnico (...–dopo 1549) – pittore italiano
 Enrico Pezzi (1897-1942) – aviatore e generale italiano
 Enrico Pezzi (1989) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Pezzi (1780-1831) – giornalista italiano
 Gian Jacopo Pezzi (1805-1869) – giornalista, scrittore e critico musicale italiano
 Giulietta Pezzi (1812 o 1816-1878) – scrittrice e giornalista italiana, esponente di spicco del mazzinianesimo
 Luciano Pezzi (1921-1998) – partigiano, ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Maria Pezzi – giornalista e disegnatrice italiana
 Paolo Pezzi (1960) – arcivescovo cattolico italiano
 Pietro Pezzi (1757-1826) – medico e scrittore italiano

Altro
 Pezzi – famiglia originaria della Valsolda

Pagine correlate
 Mario Pezzi
 Pezzo
 Pizzi